Kirkmichael kan syfta på följande platser:

 Kirkmichael, Dumfries and Galloway – en ort i Dumfries and Galloway, Skottland
 Kirkmichael, Moray – en ort i Moray, Skottland
 Kirkmichael, Perth and Kinross – en ort i Perth and Kinross, Skottland
 Kirkmichael, South Ayrshire – en ort i South Ayrshire, Skottland
 Kirk Michael – en ort på ön Isle of Man